Cajibío kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cajibío (ort), Cauca, 
 Cajibío (kommun), Cauca,